KIF6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 814 амінокислот, а молекулярна маса — 92 569.

Кодований геном білок за функцією належить до білкових моторів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Кінезини